Lengerich peut faire référence à :
 Lengerich, commune allemande de l'arrondissement du Pays-de-l'Ems, en Basse-Saxe ;
 Lengerich, ville allemande de l'arrondissement de Steinfurt, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.